Zehm ist der Familienname folgender Personen:

 Bodo Zehm (* 1951), deutscher Prähistoriker und Archäologe
 Edith Zehm (* 1940), deutsche Literaturwissenschaftlerin
 Friedrich Zehm (1923–2007), deutscher Komponist und Pianist
 Günter Zehm (1933–2019), deutscher Publizist und Philosoph